Molekulska formula -{C12H24O}- se može odnositi na:

 2-Metilundekanal
 Dodekanal